Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2015 – 29. mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet rozgrywane w dniach od 26 września do 4 października 2015 roku w Holandii i Belgii.

Tytuł sprzed 2 lat obroniły Rosjanki, które w finale pokonały współgospodynie turnieju, Holenderki 3:0.

Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2015 uzyskało 5 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw oraz gospodarze turnieju.

Pozostałych uczestników wyłoniły turnieje kwalifikacyjne.

Drużyny uczestniczące

Składy drużyn

Hale sportowe 

Turniej został przeprowadzony na 5 obiektach w 4 miastach.

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
 Apeldoorn

Tabela

Wyniki

Grupa B 
 Antwerpia

Tabela

Wyniki

Grupa C 
 Rotterdam

Tabela

Wyniki

Grupa D 

 Eindhoven

Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Baraże 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Rotterdam

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Antwerpia

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Rotterdam

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Antwerpia

Półfinały 
 Rotterdam

Mecz o 3. miejsce 
 Rotterdam

Finał 
 Rotterdam

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Uwagi 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2015